Bolama (stad), een stad in Guinee-Bissau
Bolama (regio), een regio in Guinee-Bissau
Bolama (geslacht), een geslacht van hooiwagens